USS Abraham Lincoln je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Abraham Lincoln (SSBN-602) 
 USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Abraham Lincoln